Lysenko kan avse:

 Danil Lysenko (född 1997), rysk höjdhoppare
 Mykola Lysenko (1842–1912), ukrainsk tonsättare
 Tatiana Lysenko (1975-), ukrainsk (tidigare sovjetisk) gymnast
 Tatjana Lysenko (1983–), rysk friidrottare, släggkastare
 Trofim Lysenko (1898–1976), ukrainsk växtförädlare med pseudovetenskapliga idéer

Ryska efternamn